Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2009 odbyło się w dniach 21 - 27 lutego na obiekcie w Yabuli koło Harbinu.

Do rozdania było 10 medali. Po pięć w konkurencjach męskich i żeńskich.

Terminarz

Konkurencje

Medale 

2009
Zimowa Uniwersjada 2009